Gufeng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gufeng (häradshuvudort), Fujian, 
 Gufeng (socken), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar